Hemoglobin steht für: 

 Hämoglobin, roter Blutfarbstoff 
 Hemoglobin (Film), Horrorfilm (1997)